Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Remo nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programada para ser realizada em Santiago, Chile, de 21 a 25 de outubro de 2023.

Sistema de classificação
Um total de 220 remadores irão se classificar para competir nos Jogos. Uma nação pode inscrever até 21 remadores. Toda a classificação se dará no Campeonato Classificatório de 2023 (exceto a prova de oito com misto, que será por entradas apenas), onde um número específico de barcos irá se classificar em cada um dos outros doze eventos.  Os medalhistas de ouro no skiff simples masculino e feminino nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2021 receberam uma vaga direta para os Jogos Pan-Americanos de 2023, não fazendo parte do limite de vagas especificado dentro do processo de classificação para os Jogos.

Linha do tempo

Sumário de classificação

Eventos masculinos

Skiff simples

Skiff duplo

Skiff quádruplo

Dois sem

Quatro sem

Skiff duplo peso leve

Eventos femininos

Skiff simples

Skiff duplo

Skiff quádruplo

Dois sem

Quatro sem

Skiff duplo peso leve

Eventos mistos

Oito com

Referências

P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Remo nos Jogos Pan-Americanos de 2023